En littérature, un récit est un texte narratif.
 En linguistique, le récit s'oppose au commentaire dans la classification des temps par Harald Weinrich.
 En musique, le clavier de récit est l'un des trois claviers historiques de l'orgue.

Voir aussi